Борис Стефанов може да се отнася до:
 Борис Стефанов (1883 – 1969) – български и румънски политик и революционер;
 Борис Стефанов (1894 – 1979) – български ботаник;
 Борис Стефанов (1935 – 1992) – български физик.